Пётр Фролов:
 
 Фролов, Пётр Андреевич (1930—2022) — писатель, педагог и литературовед, краевед, заслуженный работник культуры России.
  
 Фролов, Пётр Иннокентьевич (1933—2009) — машинист горных выемочных машин, Герой Социалистического Труда.
 Фролов, Пётр Козьмич (1775—1839) — русский горный инженер и изобретатель.
 Фролов, Пётр Николаевич (1790—1863) — генерал от инфантерии, участник Кавказской войны.